Katarzyna Gębala-Roszkowska (ur. 4 września 1974 w Bielsku-Białej) – polska zawodniczka uprawiająca biegi narciarskie, nauczycielka wf.

W trakcie kariery sportowej reprezentowała kluby:
 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
 AZS-AWF Katowice.

Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski:
 złota
 w biegu na 15 km stylem dowolnym w roku 1998,
 w sztafecie 4 x 5 km w roku 1993,
 w sztafecie 3 x 5 km w latach 1998, 2000,
 srebrna
 w biegu na 5 km stylem klasycznym w roku 1998,
 w biegu na 10 km stylem dowolnym w latach 1998, 2000,
 w sztafecie 4 x 5 km w roku 1992.

Uczestniczka uniwersjady w 1995 roku w której wystartowała w biegu na 10 km stylem klasycznym zajmując 27. miejsce oraz w biegu na 15 km stylem dowolnym zajmując 14. miejsce.
W sztafecie 4 x 5 km (partnerkami były: Małgorzata Ruchała, Bernadetta Piotrowska, Dorota Kwaśny). Polki zajęły 13. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 
 

Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Polscy biegacze narciarscy
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice
Biegacze narciarscy BBTS Włókniarza Bielsko-Biała
Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej
Urodzeni w 1974